A veia frontal é uma veia da cabeça.

Frontal